Чемпіонат Польщі з хокею 1970 — 35-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіоном став клуб ГКС Катовіце.

Підсумкова таблиця

Бомбардири

ІІ Ліга 
Переможцем другої ліги став клуб Освенцім.

Посилання 
 Хокейний архів 1970   
 
 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща
1969 у польському спорті
1970 у польському спорті